Бока-Чика () :

 Бока-Чика () — город и муниципалитет в Доминиканской Республике, расположенный в провинции Санто-Доминго.
  (по-испански «маленький рот») — остров, покрытый солончаками и мангровыми деревьями и является домом крупнейшей военно-морской аэродромной станции (NAS Key West) в южной Флориде (нижней части Флорида-Кис), примерно в километре к востоку от острова Ки-Уэст в его ближайшей точке.
  — государственный парк Техаса, расположенный в субдельте Бока-Чика в Рио-Гранде недалеко от Браунсвилла в юго-восточном округе Камерон, штат Техас.
 Бока-Чика (Техас) — небольшое некорпоративное сообщество в округе Камерон, штат Техас, США.
 Частный космодром SpaceX — космодром и испытательный полигон, строящийся в деревне Бока-Чика недалеко от Браунсвилла, штат Техас, для частного использования компанией космических технологий SpaceX.
  — город и  в районе Сан-Лоренцо, провинция Чирики, Панама.